Tågholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tågholmen, Borgå, Nyland, 
 Tågholmen, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar